Оријент има више значења:
 Оријент
 Оријент експрес

места у САД:
 Оријент (Њујорк)
 Оријент (Вашингтон)
 Оријент (Илиноис)
 Оријент (Јужна Дакота)
 Оријент (Ајова)